Dangsing bezeichnet zwei Village Development Committees in Nepal:

 Dangsing (Kaski), im Distrikt Kaski
 Dangsing (Nuwakot), im Distrikt Nuwakot